István Kovács peut désigner :
 István Kovács (1911-2011), homme politique hongrois ;
 István Kovács (né en 1945), homme de lettres et diplomate hongrois ;
 István Kovács (né en 1950), lutteur hongrois ;
 István Kovács (né en 1970), boxeur hongrois ;
 István Kovács (né en 1984), arbitre de football roumain ;
 István Kovács (né en 1992), footballeur international hongrois.